Les Élections régionales de 1949 dans le land de Vienne () se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le . 

1949
Vienne (land)
Octobre 1949